Potencijalno opasni objekt (potentially hazardous object)
Phở